Episcynia är ett släkte av snäckor. Episcynia ingår i familjen Vitrinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Episcynia